Suurlaid ist der Name folgender Inseln in Estland: 
 Suurlaid (Muhu) Insel bei Muhu
 Suurlaid (Saare) Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala